km.t nome egizio per indicare l'Egitto (copto: keme/kemi). Significa "terra nera" a causa del fango depositato ogni anno dalle inondazioni del Nilo. L'Alto Egitto, dove il Nilo confina su entrambi i lati con il deserto, era conosciuto come la terra rossa
 r n km.t il nome della lingua egizia,
 Kemetismo – riproposizione dell'antica religione egizia
 KEMET Corporation – azienda statunitense produttrice di componenti elettronici